Huayangosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes de petite taille de l'infra-ordre des stégosauriens, qui a vécu en Chine durant le Jurassique moyen, au Bathonien et au Callovien, soit il y a environ  (millions d'années).

Ce genre est monotypique : la seule espèce connue est Huayangosaurus taibaii, décrite par Dong  en 1982. Il a donné son nom à la famille des Huayangosauridae.

L'holotype est composé d'un squelette partiel avec un crâne relativement complet ; sa référence est IVPP V6728.

Étymologie 
Le nom du genre Huayangosaurus vient du chinois « Huayang » (華陽), un autre nom pour la province du « Sichuan » où les fossiles ont été découverts, et du grec ancien  (« lézard »), le tout signifiant « lézard du Huayang ».

Historique 
Il a été découvert dans la partie inférieure de la formation géologique de Shaximiao près de la ville de  Zigong dans la province du Sichuan en Chine.

D'autres spécimens ont été découverts que la paléontologue britannique Susannah Maidment a examiné en 2006, sans y trouver de caractères communs avec l'holotype. Elle suggère donc qu'il s'agirait de taxons différents.

Description 
 
 
Huayangosaurus était un stégosaurien de taille modeste, peut-être le plus petit de ce groupe. Sa longueur maximale est estimée à , soit bien moins que celle de ses cousins Stegosaurus ou Dacentrurus.

Comme tous les stégosauriens, il possède une petite tête allongée, un long cou et un dos couvert d'une double rangée de plaques osseuses plus ou moins pointues qui s'étendent sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Ces plaques et ces pointes ne sont pas reliées à la colonne vertébrale, mais imbriquées dans une peau épaisse. Le bout de sa queue porte un groupe de deux paires de grandes pointes, appelé de façon informelle un « thagomizer ».

Paléobiologie 
Huayangosaurus vivait en même temps que plusieurs autres genres de vertébrés dont plusieurs sauropodes : 
 des sauropodes ;
 Shunosaurus,
 Datousaurus,
 Omeisaurus,
 Protognathosaurus,
 un ornithopode ;
 Xiaosaurus,
 et un théropode (carnivore) ;
 Gasosaurus.

Classification 
Les analyses cladistiques réalisées en 2009 et 2010, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié.

Huayangosaurus est un stégosaurien assez primitif associé en groupe frère avec le genre Chungkingosaurus dans la famille des Huayangosauridae :

Dans la culture populaire 

 Huayangosaurus est présent dans le jeu Jurassic World Evolution (2018).

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique moyen
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1982